Domus de janas – tombe preistoriche scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica legate al mito delle Janas

Provincia del Sud Sardegna 
 Domus de janas di Bruncu Maddeus – Guspini

Provincia di Cagliari 
 Domus de janas S'acqua 'e is dolus – Settimo San Pietro

Provincia di Sassari 
 Domus de janas Sos Furrighesos – Anela
 Domus de janas di Campu Perdu – Asinara
 Domus de janas della roccia dell'Elefante – Castelsardo
 Domus de janas di Campu Lontanu – Florinas
 Domus de janas di Sa Rocca 'e su Lampu – Florinas
 Domus de janas di Molafà – Sassari
 Domus de janas di Sedini – Sedini

Altro 
 Domus De Janas editore – casa editrice di Sestu, provincia di Cagliari